Folgende Liste der Länder nach Bildungsausgaben sortiert im ersten Teil Länder und Territorien nach dem Anteil der Wirtschaftsleistung, den sie in die Bildung ihrer Bevölkerung investieren. Im zweiten Teil sind verschiedene Länder nach den Bildungsausgaben pro Schüler aufgelistet. Als Bildungsausgaben zählen alle Aufwendungen oder Subventionen die in Schulen und Universitäten eines Landes fließen. Bildungsausgaben können auch in Form von Entwicklungshilfe aus dem Ausland kommen.

Liste nach Anteil der Bildungsausgaben am BIP 
Länder sortiert nach staatlichen Bildungsausgaben als Anteil des Bruttoinlandsprodukt im jeweils spätesten ermittelbaren Zeitpunkt. Quelle ist die Weltbank.

Liste nach Pro-Kopf-Ausgaben 
Verschiedene Länder nach den Ausgaben (öffentliche und private) pro Schüler im primären, sekundären und tertiären Bildungsbereich in US-Dollar. Quelle ist die OECD.

Einzelnachweise 

Liste (Staaten)
Liste (Bildung)
!